Wyścig na 100 m stylem grzbietowym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 1:00.82 (minimum A) oraz 1:02.95 (minimum B).

Pod nieobecność obrończyni tytułu z Pekinu Natalie Coughlin, faworytką konkurencji była jej rodaczka Missy Franklin.

Rywalizacja rozpoczęła się 29 lipca o 10:00 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 20:44. Finał konkurencji odbył się dzień później o 19:49.

Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Amerykanka Missy Franklin

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2012 przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

100 m stylem grzbietowym kobiet